Список 1930 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 1930 году.

Основные события 
 22 мая — аудитория в Театре Проктора (Proctor’s Theatre) в Нью-Йорке стала свидетелем первого сигнала замкнутого телевидения (closed-circuit television), проецируемый на большой экран.
 14 июля — впервые в Великобритании стало вещать телевидение. Показывалась телеверсия драмы Луиджи Пиранделло «Человек с цветком во рту».
 5 ноября — по телевидению впервые шла реклама парикмахерского салона.
 7 декабря — в США была создана первая телевизионная компания «W1XAV».

Родились 
 23 апреля - Глеб Скороходов - ТВ-Ведущий (В поисках утраченного) (ум. в 2012 г).
 12 мая — Владимир Иванович Ухин — диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР (1982) (ум в 2012 г).
 23 мая - Виталий Яковлевич Вульф - ТВ-Ведущий (Мой серебряный шар) (ум. в 2011 г).

Избранные телесериалы 
 Великобритания — «Человек с цветком во рту»